Plexaura flexosa är en korallart som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1821. Plexaura flexosa ingår i släktet Plexaura och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
flexosa